Roze lijn (metro van Montreal)
 Roze lijn (metro van Chicago)
 Roze lijn (metro van Delhi)
 Roze lijn (metro van Jaipur)